Наталья Юрченко:
 Юрченко, Наталья Владимировна (в замужестве: Склярова; род. 1965) — советская гимнастка.
 Юрченко, Наталья Геннадьевна (род. 1995) — российская спортсменка, кикбоксер.